Mit Football Manager werden bezeichnet:
 Football Manager (Addictive Games), Fußball-Manager-Spiel, 1982–1992
 Football Manager (Sports Interactive), Computerspielreihe, seit 2004
 Fußballtrainer

Siehe auch:
 Fußballmanager (Begriffsklärung)